Мериндад-де-Вальдепоррес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес.  Занимает площадь 120,40 км². Население — 461 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса